paparazzi – określenie żądnych sensacji i natrętnych fotografów prasowych
Filmy pod takim tytułem:
 Paparazzi – film z 1964 roku
 Paparazzi – film z 1998 roku 
 Paparazzi – polski tytuł amerykańsko-kanadyjskiego filmu pt. Who Is Cletis Tout? (USA) lub Cletis Tout (Kanada, Anglia)
 Paparazzi – film z 2004 roku
Muzyka:
 Paparazzi – album zespołu De Mono wydany w 1997 r.; również utwór z tego albumu
 Paparazzi – singel amerykańskiej piosenkarki Lady GaGi z albumu The Fame
 Paparazzi – singel amerykańskiego rapera Xzibita z albumu At the Speed of Life
 Paparazzi – singel południowokoreańskiego zespołu Girls’ Generation